Barack Hussein Obama, 44è President dels Estats Units
 Karl August Barack, acadèmic alemany
 Barack (nom)
 Barack (licor), brandi hongarès